Everything (canção de Alanis Morissette)
Everything (canção de Mary J. Blige)
Everything but the Girl - uma banda inglesa de dance music.

Desambiguação